Příjmení Mathesius mělo více osobností:
 Johannes Mathesius (1504–1565) – německý evangelický kněz 
 Vilém Mathesius (1882–1945) – český jazykovědec a literární historik, bratranec Bohumila
 Bohumil Mathesius (1888–1952) – český básník, překladatel a literární vědec

Podobné:
 Karel Mathes (1909–1996) – český junácký činovník, protinacistický odbojář a československý voják